Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2013 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů. Obhájcem titulu byla světová jednička a nejvýše nasazený Srb Novak Djoković, který ale v semifinále nestačil na čtvrtého nasazeného Španěla Rafaela Nadala.

Soutěž dvouhry vyhrál potřetí v kariéře čtvrtý nasazený hráč Rafael Nadal, když ve finále zdolal kanadského tenistu Milose Raonice ve dvou setech 6–2 a 6–2. Vítěz si do žebříčku ATP připsal 1000 bodů a získal prémii 522 550 dolarů.
 
Do semifinále postoupili Kanaďané Milos Raonic a Vasek Pospisil, kteří v něm odehráli vyrovnané střetnutí, ze kterého se nakonec vítězně radoval Raonic. Hostitelský stát turnaje tak měl poprvé zástupce ve finále dvouhry od roku 1958, kdy turnaj vyhrál Robert Bédard.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Novak Djoković (semifinále)
  Andy Murray (3. kolo)
  David Ferrer (2. kolo)
  Rafael Nadal (vítěz)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (3. kolo)
  Richard Gasquet (čtvrtfinále)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Tommy Haas (2. kolo)
  Milos Raonic (finále)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Fabio Fognini (2. kolo)
  Gilles Simon (1. kolo)
  Jerzy Janowicz (3. kolo)
  Janko Tipsarević (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Novak Djoković
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=7
|RD1-team2= Richard Gasquet
|RD1-score2-1=1
|RD1-score2-2=2
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Rafael Nadal
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=Q
|RD1-team4= Marinko Matosevic
|RD1-score4-1=2
|RD1-score4-2=4
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=WC
|RD1-team5= Vasek Pospisil
|RD1-score5-1=3
|RD1-score5-2=
|RD1-score5-3=
|RD1-seed6= 
|RD1-team6= Nikolaj Davyděnko
|RD1-score6-1=0r
|RD1-score6-2=
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=11
|RD1-team7= Milos Raonic
|RD1-score7-1=77
|RD1-score7-2=4
|RD1-score7-3=6
|RD1-seed8= 
|RD1-team8= Ernests Gulbis
|RD1-score8-1=63
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=4

|RD2-seed1=1
|RD2-team1= Novak Djoković
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=62
|RD2-seed2=4
|RD2-team2= Rafael Nadal
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=77

|RD2-seed3=WC
|RD2-team3= Vasek Pospisil
|RD2-score3-1=4
|RD2-score3-2=6
|RD2-score3-3=64
|RD2-seed4=11
|RD2-team4= Milos Raonic
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=1
|RD2-score4-3=77

|RD3-seed1=4
|RD3-team1= Rafael Nadal
|RD3-score1-1=6
|RD3-score1-2=6
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=11
|RD3-team2= Milos Raonic
|RD3-score2-1=2
|RD3-score2-2=2
|RD3-score2-3=
}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 
  Lu Jan-sun (kvalifikován)
  Adrian Mannarino (2. kolo)
  Łukasz Kubot (2. kolo)
  Albert Ramos (1. kolo)
  Tobias Kamke (2. kolo)
  Alex Bogomolov (kvalifikován)
  Marinko Matosevic (kvalifikován)
  Lukáš Lacko ''(1. kolo)
  David Goffin (kvalifikován)
  Ivo Karlović (2. kolo)
  Michael Russell ()
  Jack Sock (2. kolo)
  'Benjamin Becker (kvalifikován)
  Denis Kudla (2. kolo)

Kvalifikanti 
  Lu Jan-sun
  Benjamin Becker
  Peter Polansky
  Amir Weintraub
  David Goffin
  Alex Bogomolov
 ''' Marinko Matosevic

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2013